IA poate însemna prescurtarea de la:

 Inteligență artificială
 Inteligență artificială (film)
 Iowa, codul poștal al acestui stat SUA
 Interlingua, codul ISO 639-1
 Ia (chirilic), literă a alfabetului chirilic

Legături externe 
 
  „IA” la acronymfinder.com